Franconi oder De Franconi ist der Familienname folgender Personen:

 Adolphe Franconi (1801–1855), Gründer des Cirque des Champs-Élysées
 Antonio Franconi (1737–1836), Zirkusgründer aus Italien
 Elsa Franconi-Poretti (1895–1995), Schweizer Politikerin
 Jacques de Francony (1899–1942), französischer Autorennfahrer
 Francesco Franconi, Schweizer Motorradrennfahrer
 Henri Franconi (1779–1849), genannt Minette, gründete zusammen mit seinem Bruder Laurent den Cirque Olympique
 Ippolito Franconi (1593–1653), italienischer Bischof
 Laurent Franconi (1776–1849), gründete zusammen mit seinem Bruder Henri den Cirque Olympique
 Victor Franconi (1811–1897), französischer Pferdesachverständiger und Buchautor